Fabbiani pode referir-se a:
 Cristian Fabbiani – futebolista argentino que atua como atacante  
 Mariana Fabbiani – atriz e apresentadora de televisão argentina

Ver também

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de esportes
Desambiguações de televisão